Janjina je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Epir.

Općine i zajednice 

¹ Jedna od malog broja zajedica gdje se vijećnica nalazi izvan same komune. Ovo mse zajednicom upravlja iz Larise. Stara vijećnica u mjestu Aetomilitsa više ne postoji.
² Jedna od najmanih zajednica u Grčkoj.

Janjina